Це список діючих і згаслих вулканів Вануату.

Вулкани

Дивіться також 

 Списки вулканів

Примітки 

Вулкани Вануату
Списки вулканів